Jméno a příjmení Mladen Veselinović má více nositelů:
 Mladen Veselinović (1992) (* 1992) – srbský fotbalista
 Mladen Veselinović (1993) (* 1993) – fotbalista z Bosny a Hercegoviny